Едуарду Лоуренсу (, , Сан Педро де Ріо Секу, Португалія — 1 грудня 2020) — португальський письменник, літературознавець, есеїст, професор, літературний критик, філософ.

Біографія 
Едуарду Лоуренсу народився 23 травня 1923 року у Сан Педро де Ріо Секу (Португалія). 

Навчався у військовому коледжі та в Коїмбрському університеті, де працював згодом професором. Виграв премію Камоенса () в 1996 році та премію Européen de l'Essai Шарля Вельйона в 1988 році.

Працював у Гамбурзькому університеті, Гайдельберзькому університеті Рупрехта-Карла, Коїмбрському університеті, університеті Гренобля Альпи.

Нагороди 
Prémio Camões (1996)
Prémio Pessoa (2011)
Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura (2008)
Medalha de Ouro da Cidade da Guarda (2008)
Doutoramento Honoris Causa, pela Universidade de Bolonha (2007)
Criação da Cátedra Eduardo Lourenço de História da Cultura Portuguesa na Universidade de Bolonha (2007)
Homenagem no Congresso Internacional Jardins do Mundo (2007)
Prémio Extremadura para a Criação (2006)
Homenagem da revista brasileira Metamorfoses (2003)
Homenagem da Biblioteca Municipal da Maia (2003)
Prémio Vergílio Ferreira (2001)
Medalha de Ouro da Cidade de Coimbra (2001)
Doutoramento Honoris Causa, pela Universidade Nova de Lisboa (1998)
Doutoramento Honoris Causa, pela Universidade de Coimbra (1996)
Doutoramento Honoris Causa, pela Universidade do Rio de Janeiro (1995)
Prémio António Sérgio (1992)
Prémio Europeu de Ensaio Charles Veillon (1988) 
Prémio Vasco Graça Moura-Cidadania Cultural (2016) instituído pela Estoril-Sol em parceria com a editora Babel.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт письменника 
(порт.) 
(порт.)
Біографія 

Португальські письменники
Письменники XX століття
Письменники XXI століття